Passat:
 Пассат — ветер, дующий между тропиками.
 Volkswagen Passat — автомобиль.

См. также 
 Пассат (значения)